Dražen Bolić (1971) – ex calciatore serbo
Elvir Bolić (1971) – ex calciatore bosniaco